In der Liste der Baudenkmale in Wustrow sind alle Baudenkmale der Gemeinde Wustrow (Fischland) (Landkreis Vorpommern-Rügen) und ihren Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Denkmalliste des Landkreises Vorpommern-Rügen, Auszug aus der Kreisdenkmalliste vom November 2015.

Wustrow 

|}

Einzelnachweise

Quelle 
 Denkmalliste des Landkreises Vorpommern-Rügen

Weblinks 

Wustrow
!